Az Ezüst-tó kincse – Karl May regénye
Az Ezüst-tó kincse – Karl May regényéből készült westernfilm